Muchas tácticas básicas (en japonés, 手筋 tesuji, que también puede traducirse como 'movimiento inteligente') del shogi son similares a las tácticas del ajedrez, e incluyen tenedores, clavadas, quitar a la pieza defensora y otras, todas las cuales se consideran muy fuertes cuando se usan de manera efectiva.

Existen, sin embargo, otras tácticas, particularmente las que involucran reingresar piezas, que no tienen un paralelo en el ajedrez occidental.

En general, las tácticas de shogi pueden clasificarse en dos categorías: (i) tesujis relacionados con piezas y (ii) tesujis relacionados con la apertura/posición.

Tenedor 

Un tenedor (両取り ryōtori, literalmente "doble captura") es un movimiento que usa una pieza para atacar simultáneamente dos o más de las piezas del oponente, con el ánimo de lograr ventaja material, en tanto el oponente solo puede defender una de las amenazas.  En shogi, los tenedores u horquillas pueden hacerse bien moviendo una pieza a la posición de tenedor (como en el ajedrez) o bien reingresando una pieza a la posición de tenedor.

Algunos tenedores reciben nombres específicos en japonés. Un tenedor hecho con una plata a dos piezas por detrás es llamado 割り打ちの銀 (wariuchi no gin), que traduce "puñalada por la espalda de plata." Un tenedor sobre rey y torre se denomina 王手飛車 (ōtebisha).

Ejemplo de partidas 

En la partida (apertura de Peón lateral Alfil-3c, Rey-5b) entre Yoshiharu Habu y Kazuki Kimura jugada el 5 de julio de 2016, Habu había atacado al caballo de Kimura en 7c con un reingreso de peón en 7d, y Kimura escapó de la amenaza moviendo el caballo de 7c a 6e (ver el primer diagrama adyacente). Entonces, Habu ejecutó un intercambio de alfil en el que Kimura recapturó con el caballo izquierdo (22. Alfilx3c+ Caballox3c). Con un alfil en mano, Habu pudo reingresar el alfil en la casilla 5f, haciendo un tenedor sobre el caballo indefenso de Kimura en 6e y la plata izquierda indefensa en 3d.

Clavada 

Una clavada (ピン pin, del inglés) ocurre cuando una pieza defensora no puede moverse al ser atacada por una pieza de ataque a distancia sin así dejar expuesta una pieza más valiosa tras de sí. (véase también enfiladas) En shogi, solo las lanzas, torres (o dragones) y alfiles (o alfiles promovidos) pueden clavar una pieza del oponente.

En el ejemplo adyacente, el peón negro en 3g está clavado por el alfil blanco, pues si el peón avanzara a 3f, la torre negra sería capturada por el alfil.Las clavadas más poderosas son aquellas que involucran a un rey, lo que hace que la pieza clavada sea inmóvil por completo.

Sacrificio de piezas 
Los sacrificios de piezas pueden resultar muy útiles en situaciones de jaque mate para forzar al rey oponente a una posición de mate. De hecho, debido a la posibilidad de reingresar piezas capturadas, los sacrificios de piezas en el shogi pueden tener mayores consecuencias tanto en defensa como en ataque con respecto al ajedrez. (Véase Tsumeshogi§ Sacrificio de piezas, cf. sacrificios en el ajedrez occidental. )

Peón golpeador 
El peón golpeador (叩きの歩/たたきの歩 tataki no fu) es una táctica que consiste en reingresar un peón directamente frente a una pieza del oponente, atacándole inmediatamente. El efecto deseado de esta táctica es usualmente el de obligar al oponente a mover sus piezas de cierta manera en reacción a la amenaza del peón golpeador.

Peón colgante 

Un peón colgante (垂れ歩/たれ歩 tarefu o 垂らし歩 tarashifu) es un peón que se reingresa en una posición en la que puede promoverse (a un と o tokin) en el siguiente movimiento del jugador. (El acto de colgar el peón recibe el nombre de 垂らし tarashi.)

Si bien reingresar un peón colgante puede no constituir una amenaza inmediata para un oponente, la amenaza de una promoción o ascenso posterior puede convertirse en un peligro mayor.

Por ejemplo, en los diagramas adjuntos, las negras intentan irrumpir en el campo de las blancas a lo largo de la segunda fila en 2c con un peón reingresado apoyado por la torre en 2h. Si las negras reingresan el peón en 2c, las blancas pueden retirar su alfil a 3a y, puesto que el peón solo puede atacar hacia adelante, no amenaza el oro de las negras en 3b. En movimientos subsiguientes, no es posible para las negras ganar los intercambios de piezas promoviendo el peón en la fila horizontal 2 (Peón-2b+) en tanto las blancas pueden iniciar el ataque y hay un número igual de piezas (oro y alfil versus peón y torre).

Por el contrario, si las negras reingresan un peón colgante en 2d y las blancas no hacen nada en preparación, cuando el peón se promueva en 2c, tanto el oro como el alfil de las blancas serán atacados por el tokin.

Peón juntado 

La táctica de peón juntado (継ぎ歩 tsugifu) consiste en que un peón se reingrese sacrificialmente en la cabeza (es decir, en la casilla inmediatamente al frente) del peón del oponente para así atraerle hacia adelante.

En los diagramas de ejemplo, las negras atacan el peón de las blancas en 2c reingreando un peón en la casilla 2d, empujando a las blancas a capturar el peón negro. Luego, las negras juegan la táctica de peón juntado reingresando un segundo peón en la casilla 2e, lo que obliga al peón blanco a moverse a 2e. En tanto el peón de las blancas está ahora en 2e, no puede usarse para proteger el territorio de las blancas en la segunda fila. Más aún, en tanto las blancas no pueden reingresar un segundo peón en la segunda fila, su defensa es mucho más débil.

Además, el peón movido le da también a las negras la opción de reingresar un peón colgante en 2d, al que las blancas no pueden atacar inmediatamente. Esta secuencia de peones juntados y colgantes es descrita en un aforismo del shogi (将棋の格言 shōgi no kakugen): 三歩あったら、 継ぎ歩とたれ歩 (sanpu attara tsugifu to tarefu) "si tienes tres peones, peón juntado y peón colgante."

Las tácticas de peones juntados pueden ser útiles a la hora de dañar la estructura del castillo de un oponente.

Intercambio de piezas y pérdida de tempo 

Cuando dos piezas (usualmente idénticas) son capturadas por cada jugador en las mismas coordenadas, esto se denomina intercambio. (Cf. intercambios en el ajedrez occidental.) En tanto que las piezas capturadas nunca salen completamente del juego, un intercambio de piezas tiene el efecto de poner las piezas así intercambiadas en mano, así como un sacrificio de turno para el jugador que inició el intercambio. (véase también: Tempo)

Por ejemplo, en los diagramas adyacentes, las negras han decidido capturar el alfil blanco en 2b con su alfil en la séptima fila (Alfilx2b). Las blancas responden capturando el alfil negro con la plata (Platax2b). Al comparar las posiciones inicial y final de tal intercambio de alfiles, puede verse que es como si blancas y negras hubieran retirarado a cada uno de sus alfiles del tablero y los hubieron puesto en mano a la vez que las Negras se hayan saltado su turno permitiendo a las Blancas avanzar su plata a 2b. Por esta razón, los intercambios de piezas iguales requieren sopesar los pros y contras de perder un tempo para ganar una pieza en mano (en igualdad de condiciones).

Existe una apertura conocida como Intercambio de Alfiles con Pérdida de Tempo, que recibe este nombre debido a  que las blancas, que son de por sí más lentas a la hora de colocar sus piezas en tanto tienen el segundo movimiento, se saltan intencionalmente su turno por medio de un intercambio de alfiles particularmente temprano. Esto pone a las blancas dos movimientos por detrás. (Por supuesto, hay una compensación estratégica en tal movimiento que permite a las blancas posicionar sus piezas de una manera que no sería posible de otra forma.)

Generales

Función y movilidad 
Los oros se usan generalmente para defender, mientras que las platas se usan para atacar.

Peones danzantes 

Peones danzantes (ダンスの歩 dansu no fu) es una táctica de reingreso y sacrificio de peones que explota los limitados movimientos de piezas de los oros.

El nombre proviene de la forma en que los peones hacen que el oro (u oros) se muevan a los lados como si estuvieran bailando, en un inútil intento de escapar de una inminente captura.

Ataque por el borde 

Un ataque por el borde (端攻め hashizeme) es un ataque por la primera o novena fila del territorio de un oponente. Esta es una táctica común, puesto que hay un límite en el número de piezas que pueden proteger las filas de los bordes.

Una táctica de ataque por el borde es reingresar un peón por detrás de la lanza del oponente y amenazar con promoverlo una vez que la lanza haya sido atraída hacia adelante. 

Por ejemplo, en los diagramas adjuntos, las negras pueden mover su peón de primera fila a 1d atacando así el peón blanco. El peón negro se sacrificará una vez las blancas lo capturen, dejando un espacio abierto en 1c para que la lanza blanca se mueva en los siguientes movimientos. Tras la captura del peón, las negras pueden utilizar sus tres peones en mano reingresando una secuencia de peones de sacrificio en la primera fila, directamente atacando la lanza blanca. Una vez que la lanza de las blancas se ubique en 1c, es posible para las negras reingresar un peón por detrás de la lanza y luego promoverlo a un tokin en 1a para usarlo dentro del territorio de las blancas.

Tácticas de mate

Véase también 

 Estrategias del Shogi

Referencias

Bibliografía

Enlaces externos 

 Videos de YouTube de HIDETCHI (en inglés):
 Cómo jugar Shogi (将 棋): Lección 11: Tenedor
 Cómo jugar al shogi (将 棋): Lección 13: Clavadas y remoción de defensores
 Cómo jugar al Shogi (将 棋): Lección 7: Jaque y jaque mate
 Cómo jugar al shogi (将 棋): Lección 10: Intercambio de piezas y valores de las piezas
 Cómo jugar al shogi (将 棋): Lección 12: Enfilada y descubrimiento
 Ejercicios de Shogi · Lista de reproducción de varias tácticas, estrategias de ataque y problemas de mate (en inglés)

Shōgi